Miejscowości w USA:
 Hayward – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Hayward – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Hayward – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
 Hayward – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Hayward – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
Gminy w USA:
 Hayward (ang. Hayward Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Hayward (ang. Hayward Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer